Wubi puede designar a:
 Wubi (Ubuntu), un instalador de Ubuntu para sistemas operativos Windows; o
 Método informático Wubi de escritura china, un método informático de escritura china.